Diglyphosema är ett släkte av steklar som beskrevs av Förster 1869. Diglyphosema ingår i familjen glattsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Glattsteklar
Diglyphosema